Licheng Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Licheng Qu (härad i Kina, Shandong), 
 Licheng Xian (härad i Kina), Shanxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar